Chaîne de Ralik (ou îles Ralik), un archipel au sein de l'État des Îles Marshall.
Radio Liberté Kinshasa, une chaîne de radiodiffusion basée à Kinshasa en République démocratique du Congo.